Heracleum bipinnatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Gussone och Dc. Heracleum bipinnatum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
bipinnatum